Jacques Treiner, physicien théoricien ;
 Olivier Treiner, réalisateur français de cinéma ;
 Sandrine Treiner (née en 1964), journaliste et écrivaine française.